Stjepan Kotromanić ist der Name von: 
  Stjepan I. Kotromanić (vor 1270–nach 1310), Ban von Bosnien
  Stjepan II. Kotromanić (1292–1353), Ban von Bosnien